«Когда ты странный» () — документальный фильм об американской рок-группе The Doors. Другой вариант перевода названия фильма: «Когда ты иной».

Фильм был впервые показан на фестивале «Сандэнс» 17 января 2009 года. When You’re Strange получил, в целом, одобрительные отзывы, однако значительная часть зрителей сочла, что фильм портит повествование (в первой версии фильма рассказчиком выступал сам Том ДиЧилло). Получив множество жалоб, режиссёр принял решение переозвучить фильм и пригласить на роль рассказчика Джонни Деппа. Несколько месяцев спустя ДиЧилло объявил работу над фильмом «примерно законченной». Обновлённая версия была показана на Лос-Анджелесском кинофестивале 21 июня 2009 года. Прокат в кинотеатрах (в США) начался 9 апреля 2010 года, а саундтрек под названием When You're Strange: Music from the Motion Picture вышел в продажу 30 марта. Прокат в России начался только в начале декабря 2010 года.

В ролях 
 Джим Моррисон (использованы архивные записи) — камео
 Рэй Манзарек (использованы архивные записи) — камео
 Робби Кригер (использованы архивные записи) — камео
 Джон Денсмор (использованы архивные записи) — камео
 Джонни Депп — рассказчик

Награды и номинации 
 2009 — номинация на гран-при Санденс в категории документальный фильм

Интересные факты 
 Клавишник The Doors Рэй Манзарек сказал, что этот фильм будет «Истинной историей The Doors», а также «анти-Оливером Стоуном» (имеется в виду его художественный фильм The Doors, снятый в 1991 году).
 Название фильма — строчка из песни People Are Strange с альбома Strange Days

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Фильмы-биографии США
Документальные фильмы США
Фильмы о рок-музыке
The Doors
Премия «Грэмми» за лучший музыкальный фильм